Росарио () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в посёлке Валье-дель-Росарио. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2235 человек.

Общие сведения 
Название Rosario дано в честь девы Марии Розарии.

Площадь муниципалитета равна 1172 км², что составляет 0,47 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 1785 метров, расположена в поселении Галилеа.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Сатево, на востоке с Валье-де-Сарагосой, на юге с Уэхотитаном и Эль-Туле, на юго-западе с Бальесой, и на западе с Ноноавой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1825 году, в его состав входит 35 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 67,2 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 9,3 %;
 производство и строительство — 13,9 %;
 безработные — 9,6 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,9 %;
 водоснабжение: 94,3 %;
 водоотведение: 77,2 %.

Достопримечательности 
Церковь девы Марии Розарии XVII века, расположенная в Валье-дель-Росарио, церковь Святого Иосифа, расположенная в Валье-де-Оливас.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Росарио на Facebook

Муниципалитеты Чиуауа